Села:
 Жеребки — Житомирська область, Бердичівський район
 Жеребки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район

Див. також 
 Великі Жеребки
 Малі Жеребки